Bissen − gmina i miasteczko w centralnym Luksemburgu, w dystrykcie Luksemburg, w kantonie Mersch.

Miasto Bissen, które znajduje się we wschodniej części gminy, zamieszkuje 2547 osób. Znajduje się tutaj fabryka stali firmy Arcelor, drugiej pod względem wielkości firmy produkującej stal na świecie.

Przypisy 

Podział administracyjny Luksemburga
Miasta w Luksemburgu